Zongo steht für:

 Zongo (Siedlung), in küstennahen Städten Westafrikas Stadtteile mit vielen islamischen Einwanderern aus dem Sahelgebiet
 Zongo (Attantané), Nomadenlager in der Gemeinde Attantané in Niger
 Zongo (Bangui), Weiler in der Gemeinde Bangui in Niger
 Zongo (Bankilaré), Stadtviertel von Bankilaré in Niger
 Zongo (Dosso), Stadtviertel von Dosso in Niger
 Zongo (Gaya), Stadtviertel von Gaya in Niger
 Zongo (Kongo), Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Zongo (La Paz), Ortschaft im Municipio La Paz in Bolivien
 Zongo (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger
 Zongo (Say), Stadtviertel von Say in Niger
 Zongo (Tagazar), Stadtviertel von Tagazar in Niger
 Zongo (Téra), Stadtviertel von Téra in Niger
 Zongo (Tillabéri), Stadtviertel von Tillabéri in Niger
 Zongo, Stadtteil von Zinder in Niger, siehe Zengou
 Zongo (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Planeten Mars
 Zongo-Tal, Tal nordöstlich von La Paz am Fuße des Berges Huayna Potosí in Bolivien
 Kraftwerk Zongo, Wasserkraftwerk in der Demokratischen Republik Kongo
 Zongo-Fälle, Wasserfall in der Demokratischen Republik Kongo

Zongo ist der Familienname folgender Personen:
 Boureima Zongo (* 1972), burkinischer Fußballspieler
 Brahima Zongo, burkinischer Fußballspieler
 Issa Zongo (* 1980), burkinischer Fußballspieler
 Jonathan Zongo (* 1989), burkinischer Fußballspieler
 Justin Zongo (* 1969), ivorischer Busfahrer
 Laurent Zongo (* 1975), burkinischer Radrennfahrer
 Mamadou Zongo (* 1980), burkinischer Fußballspieler
 Moussa Zongo, burkinischer Fußballspieler
 Norbert Zongo (1949–1998), burkinischer Journalist
 Ousséni Zongo (* 1984), burkinischer Fußballspieler
 Tertius Zongo (* 1957), burkinischer Politiker und Diplomat